1366 км, 1366-й киломе́тр — топоним в России.

Населённые пункты 
 Будка 1366 км — населённый пункт в Нытвенском городском округе Пермского края.

Остановочные пункты 
 1366 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги (Оренбургская область). Код: 659847.
 1366 км — наименование остановочного пункта Новокошкино Свердловской железной дороги  (Пермский край) до 2021 года. Код: 762446.

Примечания